Гольдштейн (, ) — преимущественно еврейская фамилия.

Еврейские фамилии в Германии появились в больших еврейских общинах в конце средних веков. В те времена фамилии давали очень немногим, в основном очень богатым и известным людям. Большинство таких «ранних» фамилий были даны по названию места проживания. Несмотря на звучание фамилии Гольдштейн, как «искусственной», исследователям известно, что в XVI—XVII веках подобный «золотой камень» служил гербом некоторых домов во Франкфурте-на-Майне. В дореволюционной России имела распространение в Минске, Новограде, Староконстантинове, Ровно, Ушице, Каменце-Подольском, Могилёве-на-Днестре, Проскурове, Кишинёве.

Гольдштейн

А 
 Гольдштейн, Аарон (1902—1976) — израильский политик, депутат кнессета.
  (1973—2009) — известный как DJ AM, американский диджей.
 Гольдштейн, Августа Давидовна (известная как Аста Бржезицкая; 1912—2004) — советский скульптор-керамист.

Б 
 Гольдштейн, Барух (1956—1994) — израильский террорист-одиночка.

В 
 Гольдштейн, Валентин Борисович (1936—2013) — тренер, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Г 
 Гольдштейн, Гарольд (более известен под фамилией Гулд; 1923—2010) — американский актёр.
 Гольдштейн, Георгий Яковлевич (1929—2006) — профессор, автор учебных пособий для студентов и преподавателей по менеджменту и маркетингу.
  (1922—2005) — американский физик, автор стандартного учебника для выпускников классической механики.
 Гольдштейн, Гила (1947—2017) — израильская актриса и певица, активистка движения за права трансгендерных лиц.
 Гольдштейн, Григорий Петрович (1870—1941) — советский фотограф и художник.

Д 
 Гольдштейн, Давид Наумович (1891? — ?) — советский феноменальный счётчик, автор трудов по технике быстрых вычислений.
 Гольдштейн, Джек (1945—2003) — калифорнийский деятель современного искусства.
 Гольдштейн, Джозеф Леонард (Го́лдстайн, род. 1940) — американский учёный-медик и биохимик, лауреат Нобелевской премии.
  (род. 1971) — американский сценарист, телепродюсер и режиссёр.
 Гольдштейн, Дэвид (Руперт Холмс, род. 1947) — британо-американский певец.

И 
 Гольдштейн, Израиль Цалевич (1918—2003) — советский кинорежиссёр, оператор и сценарист.
 Гольдштейн, Иойна Тойвович (известен как Юрий Антонович Колесников; 1922—2013) — советский разведчик и писатель, Герой Российской Федерации.
 Гольдштейн, Иона-Исидор (псевдоним Исидор Изу; 1925—2007) — французский поэт, кинорежиссёр, критик и артист.
 Гольдштейн, Иосиф Маркович (1868—1939) — учёный-экономист, статистик и демограф.
 Гольдштейн, Исаак Иосифович (1892—1953) — советский политолог и экономист.

Й, К 
  (род. 1953) — норвежский олимпийский хоккеист.
 Гольдштейн, Курт (1878—1965) — американский невролог и психиатр.

Л 
  (1914—1988) — французский и американский нейрофизиолог.
 Гольдштейн, Леонид Михайлович (1919—2005) — советский и украинский дерматовенеролог, доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой Ивано-Франковского медицинского института.
 Голдштейн, Лиза (Ли́са Го́лдстин, род. 1981) — американская актриса театра и кино.

М 
 
 Гольдштейн, Моисей Маркович (известен под псевдонимом В. Володарский; 1891—1918) — деятель российского революционного движения, редактор.

О 
 Гольдштейн, Ойген (1850—1930) — немецкий физик.
 Гольдштейн, Омер (род. 1996) — израильский профессиональный шоссейный велогонщик.

Р 
 Гольдштейн, Ребекка (род. 1950) — американская философ и писатель.
 Гольдштейн, Роберт Вениаминович (1940—2017) — советский и российский механик, специалист в области наномеханики и прочности материалов.
 Гольдштейн, Ростислав Эрнстович (род. 1969) — российский государственный и политический деятель, губернатор Еврейской автономной области.

С 
 Гольдштейн, Самуил (более известен как Гай Эндор; 1900—1970) — американский писатель и сценарист.
 Гольдштейн, Семён Волькович (Златов, 1893—1969) — молдавский советский композитор и дирижёр.
 Гольдштейн, Сидней (1903—1989) — британский математик и механик.
 Гольдштейн, Софья Ноевна (1902—1987) — советский искусствовед.

Ф 
 Гольдштейн Филлип (Филип Гастон, 1913—1980) — американский художник.
  (1807—1878) — австрийский художник.

Э, Ю 
 Гольдштейн, Эдуард Юльевич (1851—1887) — русский пианист, композитор и дирижёр.
 Гольдштейн, Юлия Борисовна (род. 1964) — немецкая пианистка и музыкальный педагог.

Я 
 Гольдштейн, Яков Абрамович (Голяков; 1931—2004) — советский поэт-песенник, писатель, переводчик и сценарист.

Примечания

Также